Stati Uniti d'America
 Stonington – città della Contea di New London, Connecticut
 Stonington – villaggio della Contea di Christian, Illinois
 Stonington – città della Contea di Hancock, Maine